Финал Кубка Англии по футболу 2008 года стал 127-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 17 мая 2008 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и стал вторым финалом Кубка Англии на обновлённом «Уэмбли». В финале встретились клубы «Портсмут» и «Кардифф Сити», которые ранее в Кубке Англии друг с другом не встречались. Оба клуба ранее уже выигрывали Кубок Англии: «Кардифф Сити» — в 1927 году, «Портсмут» — в 1939 году. Одержав победу в этом матче, «Портсмут» стал первым с 1980-го года клубом не из высшего дивизиона английского футбола, победившем в Кубке Англии.

Команда-победитель получила £1,000,000 призовых. В случае победы в финале «Кардифф Сити», представляющий в футбольной ассоциации Уэльс, был бы допущен к участию в Кубке УЕФА в сезоне 2008-09 несмотря на то, что клуб представляет не Англию. Но победу в финале одержал «Портсмут», впервые в своей истории добившись права принимать участие в еврокубках.

Футбольная ассоциация также объявила, что перед началом матча наряду с традиционным исполнением гимнов God Save the Queen и Abide with Me будет исполнен и гимн Уэльса. Валлийский гимн исполнила Кетрин Дженкинс, гимн Англии — Лесли Гарретт, а "bide with Me они исполнили дуэтом.

Отчёт о матче

Статистика 

Источник: ESPN

Примечания 

2008
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2008
Кубок Англии 2008